Limburgse naam van Cadier en Keer
het vermenigvuldigen
het maalteken (×)